Gerhard Kubik ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Kubik (Musikethnologe) (* 1934), österreichischer Musikethnologe und Afrikaforscher
 Gerhard Kubik (Politiker) (* 1955), österreichischer Politiker (SPÖ)